Ву́лиця Картвелішві́лі — назва вулиць у деяких містах колишнього СРСР.

 Вулиця Картвелішвілі — колишня назва вулиці Миколи Холодівського в Бершаді.
 Вулиця Картвелішвілі — колишня назва вулиці Володимира Покотила в Києві.

Картвелішвілі